Ez a lista a 10 legkedveltebb YouTube-videót tartalmazza.

A YouTube 2010 márciusában jelentős változásokon ment keresztül. Az ötcsillagos minősítési rendszert váltotta fel a tetszik és nem tetszik gomb. Azóta tarthatjuk számon a legkedveltebb és legkevésbé kedvelt videókat.

Jelenlegi lista

Korábbi legkedveltebb videók 
A legkedveltebb videó 2012-ig az LMFAO dala, a Party Rock Anthem volt, 1 560 000 kedveléssel. 2012 szeptemberében Psy Gangnam Style című zenéje előzte meg. Közel négy évig állt az első helyen, 2016-ban Wiz Khalifa See You Again című száma került legelőre.

Jegyzetek

Kapcsolódó szócikkek 
A legnézettebb YouTube-videók listája
A legtöbb feliratkozóval rendelkező YouTube-csatornák

Zenei listák
YouTube